Vizianagaram (district), district in India
Vizianagaram (stad), stad in India